CILV steht für:
 CILV-FM, kanadischer Hörfunksender
 Communauté israelite de Lausanne et du canton de Vaud, deutsch Jüdische Gemeinde Lausanne

CiLV steht für:
 Citrus leprosis virus cytoplasmic type (CiLV-C), Citruspflanzenschadvirus, der die Citrus leprosis disease hervorruft. Typart des Cilevirus aus der Familie Kitaviridae, siehe RNA-Virus #Gruppe IV: positive-strängige ssRNA-Viren
 Citrus leprosis virus cytoplasmic type 2 (CiLV-C2), Citruspflanzenschadvirus, der die Citrus leprosis disease hervorruft

Abkürzung